Fábián Ferenc (1917–?) román válogatott erdélyi magyar labdarúgó
 Fábián Ferenc (1933–1979) erdélyi magyar színész
 Fábián Ferenc (1941–2009) biokémikus, egyetemi docens
 Fábián Ferenc (1949) jogász, egyetemi tanár